Ка́менная Ба́лка — село в составе Арзгирского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Каменно-Балковское

География 
Расстояние до краевого центра: 166 км.

Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
Основано в 1913 году.

9 сентября 1929 года Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил: селения Байчара, Каменная балка и Заветный Туркменского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края перечислить в Арзгирский район Терского округа.

На 1 января 1983 года село Каменная Балка входило в состав территории Родниковского сельсовета с центром в селе Родниковском.

21 февраля 1986 года образован Каменнобалковский сельский совет народных депутатов.

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Каменная Балка.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Органы власти 
 Совет муниципального образования села Каменная Балка, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам. Глава поселения — Наталья Ивановна Луценко (c 24 апреля 2004 года)
 Администрация сельского поселения села Каменная Балка

Инфраструктура 
 Администрация муниципального образования села Каменная Балка
 Дом культуры
 Библиотека. Открыта 18 ноября	1946 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Список улиц: Молодёжная, Новая, Школьная, Энтузиастов, Степная, Садовая. Центральная улица — Бульварная.
 Общественное открытое кладбище площадью 13000 м².

Образование 
 Детский сад № 16
 Средняя общеобразовательная школа № 10

Предприятия 
 Общество с ограниченной ответственностью «СПК Рассвет» (105 работников, сельскохозяйственное производство)
 Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Рассвет» (34 работника, сельскохозяйственное производство)

Люди, связанные с селом 
 Руденко Василий Егорович (1936) — бригадир зерновой бригады ПК колхоз «Рассвет», кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны

Примечания 

Населённые пункты Арзгирского района
Упразднённые муниципальные образования Арзгирского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году